Schelling kan avse:
 Caroline Schelling (1763–1809), tysk författare, översättare och salongsvärd
 Florence Schelling (född 1989), schweiisk ishockeyspelare
 Friedrich von Schelling (1775–1854), tysk filosof; professor i filosofi
 Thomas Schelling (1921–2016), amerikansk ekonom och professor i utrikespolitik, nationell säkerhet, kärnvapenstrategi och vapenkontroll

Tyska efternamn